Gutta, comandant dels aliats italians-
 Tiberi Gutta, senador romà-
 Gutta, magistrat romà